Балач — фамилия.
 Балач, Душан (в монашестве Димитрий; 1913—1979) — епископ Сербской свободной православной церкви, епископ Австралийский и Новозеландский.
 Балач, Лиана-Габриэла (более известная под фамилией Унгур; род. 1985) — румынская профессиональная теннисистка.
 Балач, Райко (1941—1994) — генерал Войска Республики Сербской.